Flaga Białołęki – flaga dawnej gminy, a obecnej dzielnicy Warszawy jest trójsferowa: zielono - złoto - czerwona. Składa się z trzech poziomych pasów jednakowej szerokości. Stosunek szerokości do długości flagi jest równy 5:8.

W fladze Białołęki poszczególne kolory symbolizują:
 zielony – nadzieję, radość, honor 
 złoty – szlachetność, życzliwość, inteligencję 
 czerwony – odwagę, waleczność.

Barwy te powtarzają się także w herbie Białołęki.

Bibliografia 
 

Białołęka
Białołęka